Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „91”:

Wojska Polskiego
 91 Pułk Piechoty (1951–1956)

Austro-węgierski
 Czeski Pułk Piechoty Nr 91 (1883–1918)

Rosyjski
 91 Dźwiński Pułk Piechoty (ros. Двинский 91-й пехотный полк) 1863–1918

Niemiecki
 91 Oldenburski Pułk Piechoty (1813–1919)